Die Eye Group British Open 2001 fanden vom 5. bis 10. Juni 2001 in Birmingham im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren  war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Gold. Das Preisgeld betrug 105.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger war David Evans, der in diesem Jahr im Achtelfinale gegen den Qualifikanten Chris Walker verlor. Walker erreichte auch das Endspiel, in dem er David Palmer nach 2:0-Satzführung noch in fünf Sätzen unterlag. Die Partie endete mit 12:15, 13:15, 15:2, 15:9 und 15:5 für Palmer.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2000/01
2001
Squashturnier in Birmingham